La Dernière Nuit est le titre de plusieurs œuvres :
 La Dernière Nuit, film de Jacques de Casembroot sorti en 1933
 La Dernière Nuit, film de Youli Raizman sorti en 1936 
 La Dernière Nuit, film de Kamal El Sheikh sorti en 1963
 La Dernière Nuit, roman de Didier Decoin paru en 1978
 La Dernière Nuit, téléfilm de Didier Decoin sorti en 1981
 Last Night, film réalisé par Don McKellar sorti en 1998